Chabert ist der Familienname folgender Personen:
 August Chabert (1818–1849), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Bernard Chabert († 1235), Bischof von Genf und anschließend von Embrun
 Bernard Chabert (Rennfahrer) (* 1950), französischer Motorradrennfahrer
 Dorothea Chabert (1931–2021), deutsche Keramikkünstlerin
 Egon Chabert, Pseudonym für Karl Friedrich von Ostland (1889–1962), tschechisch-österreichischer Maler 
 Ivan Chabert (1792–1859), französischer Zauberkünstler
 Jean Baptiste Alfred Chabert (1836–1916), französischer Botaniker und Militärarzt
 Jos Chabert (1933–2014), belgischer Politiker der Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V)
 Konstantin Ritter von Chabert, österreichischer Eisenbahningenieur 
 Lacey Chabert (* 1982), US-amerikanische Schauspielerin sowie Synchronsprecherin
 Pierre Chabert (1796–1867), französischer Botaniker
 Philibert Chabert (1737–1814), französischer Veterinärmediziner
 Théodore Chabert (1758–1854), französischer General
 Thomas Chabert (1766–1841), österreichischer Orientalist

Chabert bezeichnet auch:
 Oberst Chabert, Erzählung von Honoré de Balzac aus dem Jahr 1832
 Die Auferstehung des Colonel Chabert,  französische Verfilmung von Balzacs Erzählung aus dem Jahr 1994

Siehe auch
 Chabbert
 Schabert